Eisdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Eisdorf (Bad Grund), Ortsteil der Stadt Bad Grund (Harz) im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Eisdorf (Lübbenau/Spreewald), Gemeindeteil der Stadt Lübbenau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Eisdorf (Pegau), Ortsteil der Stadt Pegau, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Eisdorf (Teutschenthal), Ortsteil der Gemeinde Teutschenthal, Saalekreis, Sachsen-Anhalt

in Österreich:
 Eisdorf (Gemeinde St. Andrä), Katastralgemeinde von St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

in Polen:
 Eisdorf, heute Idzikowice, Gmina Wilków, Woiwodschaft Oppeln
 Eisdorf, heute Jaroszów, Gmina Strzegom, Woiwodschaft Niederschlesien

in Rumänien:
 Eisdorf, deutscher Name des Ortes Ionești (Brașov), Bezirk Brașov

in der Slowakei
 Eisdorf, deutscher Name der Gemeinde Žakovce, Prešovský kraj

Eisdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Hans von Eisdorf († 1628), Schnapphahn oder Harzschütz

Siehe auch:
 Eisendorf (Begriffsklärung)